Sanktpersfiskar (Zeidae) är en familj av fiskar. Sanktpersfiskar ingår i ordningen sanktpersfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Zeidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sanktpersfiskartade fiskar